

Geografia 
 Oldman – fiume del Canada

Persone 
 Albert Oldman – pugile britannico
 Gary Oldman – attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico britannico
 Oldman – sovrano dei miskito

Pagine correlate 
 Old man